Дарвин Хэм-старший (родился 23 июля 1973 года) — американский профессиональный баскетболист и тренер. Главный тренер команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс».

Профессиональная карьера 
1 октября 1996 года Дарвин Хэм подписал контракт с «Денвер Наггетс». 20 февраля 1997 года Дарвин был обменян в «Индиана Пэйсерс» на Джерома Аллена. 30 сентября 1997 года он перешёл на правах свободного агента в «Вашингтон Уизардс». 22 сентября 1999 года Хэм подписал контракт с «Милуоки Бакс». 17 сентября 2002 года Дарвин Хэм перешёл на правах свободного агента в «Атланта Хокс». 23 сентября 2003 года Хэм подписал контракт с «Детройт Пистонс», в составе которого стал чемпионом НБА 2004 года. 9 августа 2004 года Дарвин переподписал контракт с «Детройтом».

Хэм был участником слэм-данк контеста 1997 года

17 января 2006 года Дарвин Хэм стал игроком «», который выступает в Филиппинской баскетбольной ассоциации, в качестве замены Дамиана Кантрелла. Он сыграл только три игры за свой новый клуб, набирая в среднем 16,7 очков за игру.

Перед началом сезона 2006/2007 Дарвин был приглашен тренировочный лагерь «Ню-Джерси Нетс», но его отчислили 30 октября 2006 года.

Перед началом сезона 2007/2008 Дарвин Хэм проходил предсезонные сборы в составе «Даллас Маверикс», но был отчислен 24 октября 2007 года. Дарвин был выбран под 3-м номером на драфте Лига развития «Альбукерке Тандербёрдс». 4 апреля 2008 года Дарвин был обменян в «Остин Торос».

Тренерская карьера 
В октябре 2008 года Дарвин Хэм был назначен на должность ассистента главного тренера «Альбукерке Тандербёрдс». В 2010 году он стал главным тренером «Нью-Мексико Тандербёрдс». В октябре 2011 года Дарвин стал ассистентом главного тренера Майка Брауна в «Лос-Анджелес Лейкерс» по развитию игроков.

В 2013 году Хэм вошёл в тренерский штат «Атланта Хокс». При нём «Атланта» выходила в плей-офф четыре сезона подряд и играла в финале Восточной конференции в 2015 году. Так же в 2015 году «Хокс» выиграл титул победителя Юго-Восточного дивизиона и был первым сеянным в Восточной конференции по итогам регулярного сезона.

В 2018 году Дарвин Хэм стал ассистентом главного тренера Майка Буденхольцера в «Милуоки Бакс», с которым вместе перешли из «Атланты». В 2019 года Буденхольцер стал тренером года. В финале НБА 2021 года «Милуоки» победил «Финикс Санз» в шести матчах и стал чемпионом НБА во второй раз.

3 июня 2022 года Дарвин Хэм был назначен на должность главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс».

Примечания 

Баскетболисты США
Игроки «Техас Тех Ред Рейдерс» (баскетбол)
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки БК «Гранада»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки БК «ТНТ Тропанг Гига»
Игроки «Альбукерке Тандербёрдс»
Игроки «Остин Торос»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Лос-Анджелес Лейкерс»